Туха () — река в России, протекает по территории Апшеронского района Краснодарского края. Устье реки находится в 70 км от устья Пшехи по левому берегу, в городе Апшеронск. Длина реки — 19 км, площадь водосборного бассейна — 90,4 км².

Название происходит от  —  — «масло» и  — «нести» — «несущая масло», поскольку река была когда-то покрыта нефтяными пятнами.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Кубанскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая. Речной бассейн реки — Кубань.

Код объекта в государственном водном реестре — 06020001112108100004861.

Примечания 

Притоки Пшехи
Реки Краснодарского края